

ОРЛО - окуповані райони Луганської області.

Населені пункти та їхні частини
 Орло — село в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Орло — село в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Орло — колонія в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Орло — лісова осада в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства

Примітки